Molekulska formula -{C18H19N3O2}- se može odnositi na:

 CGS-20625
 Nerizopam